Der Schlüssel steht für:

 Der Schlüssel (Tanizaki), Roman von Tanizaki Jun’ichirō (1956)
 Der Schlüssel (1958), britischer Film von Carol Reed

Siehe auch:
 Der goldene Schlüssel, Märchen der Brüder Grimm
 Der goldene Schlüssel (1967), französisch-italienischer Film von Michel Boisrond
 Die Schlüssel